Devotion (; буквально: «Исполнить обет») — компьютерная игра в жанре психологического хоррора, разработанная тайваньской студией Red Candle Games. Сюжет игры охватывает период 1980-х годов, местом действия выступает квартирный дом в городе Тайбэй. Игра была выпущена 19 февраля 2019 года в магазине Steam, но вскоре была удалена из сервиса в связи со скандалом, возникшим на почве используемых в проекте изображений.

Разработка 
Команда разработчиков Devotion состояла из двенадцати человек. Изначально создатели не планировали делать Devotion трёхмерной игрой от первого лица, но в ходе обсуждения проекта была выдвинута и принята идея полного перехода на 3D. Во время разработки игры команда поставила перед собой задачу принести в проект дух тайваньской культуры, объяснив это тем, что такая тематика очень редко используется в видеоиграх. В ходе разработки были организованы съёмки и фотосессия с реальными актёрами для создания материала, используемого в игре. В Devotion отчётливо видно влияние таких проектов, как P.T. и Layers of Fear.

Сюжет 
Сюжет игры Devotion разворачивается в 1980-х годах и повествует о жизни тайваньской семьи, состоящей из сценариста Ду Фэн Юй, которым управляет игрок, бывшей актрисы Гун Ли Фан и их дочери Ду Мэй Шинь. На протяжении всей игры Фэн Юй путешествует по разным версиям своей квартиры, каждая из которых относится к определённому году. Продвигаясь по локациям и решая несложные головоломки, игрок узнаёт историю семьи Фэн Юй.

В 1980-м году известная актриса Гун Ли Фан принимает решение продать свой родовой дом и покончить с карьерой ради семейной жизни в небольшой квартире со своим мужем Ду Фэн Юй. Некоторое время спустя у них рождается дочь Мэй Шинь, которая очень быстро начинает проявлять интерес к пению, вдохновляясь пением своей мамы во время готовки. Родители решают развивать талант дочери и посылают её на различные конкурсы. Однако вскоре в жизни семьи наступает тёмная полоса. Сценаристская карьера Фэн Юй заходит в тупик, семья начинает страдать от финансовых проблем и постоянных ссор на их почве. На фоне этого Мэй Шинь заболевает странной болезнью, которая не позволяет девочке гулять на улице и ходить в школу. После неудачи на одном из конкурсов состояние Мэй Шинь ухудшается до такой степени, что она уже не может петь. Врачи, тем не менее, не обнаруживают у девочки серьёзных заболеваний и рекомендуют обратиться за психиатрической помощью. Но Фэн Юй отказывается принимать возможные проблемы с психикой дочери и вместо этого начинает следовать учениям религиозного культа, постепенно становясь одержимым им. Видя это Ли Фан пытается образумить мужа, но тот не слушает и обвиняет её в одержимости злыми духами. Поняв безвыходность ситуации, Ли Фан принимает решение покинуть семью. Мэй Шинь становится всё хуже, она скучает по маме и просит папу помочь ей складывать тюльпаны из бумаги, веря, что заполнив ими всю комнату, она сможет выздороветь. Но вместо этого Фэн Юй, по указанию своего наставника, выполняет тёмный ритуал, в ходе которого погружает свою дочь в ванную, наполненную рисовым вином, и закрывает её в комнате на семь дней, чем, вероятно, вызывает её смерть. В финале игры после титров игрок видит Фэн Юй, в одиночестве сидящего перед шумящим телевизором, что, вероятно указывает на его окончательное помешательство.

Отзывы 

Игра получила преимущественно высокие оценки критиков. Многие издания в качестве плюсов отмечали отличное повествование и схожесть с P.T. В то же время критике был подвергнут скучный и не впечатляющий игровой процесс. David Jagneaux из IGN дал игре оценку в 8,2 балла, назвав её «короткой, лаконичной и динамичной от начала и до конца».

Скандал 
Спустя некоторое время после выхода игры, 21 февраля китайские игроки обнаружили в игре талисман с надписью Чжуаньшу «Си Цзиньпин — Винни-Пух», отсылающий на интернет-мем о сравнении китайского лидера с популярным персонажем мультфильмов. Помимо этого, на талисмане были и другие оскорбительные надписи. Это было расценено китайскими геймерами как оскорбление их народного лидера и привело к обвалу рейтингов игры в Steam. Red Candle Games быстро отреагировали на шквал критики, выпустив патч, изменяющий надписи на талисмане. Разработчики принесли извинения, объяснив ситуацию тем, что они часто используют мемы в качестве временных прототипов, и упоминания Си Цзиньпина попали в игру случайно. Тем не менее, из-за шквала негативных отзывов игра была удалена из китайского Steam 23 февраля, а деньги возвращены покупателям. Издатели Indievent и Winking Skywalker разорвали контракты с Red Candle Games. 25 февраля 2019 года Red Candle Games удалила Devotion из Steam по всему миру, аргументировав это тем, что игра нуждается в исправлении технических ошибок и осмотре на наличие других оскорбительных изображений.

Вице-премьер Тайваня Чэнь Чи-май встал на защиту игры. На своей странице в фейсбуке он призвал поддержать разработчиков, отметив, что «только в демократичных и свободных странах создание чего-либо может быть свободным от ограничений», а также запустил трансляцию, на которой играл в Devotion.

В июле 2019 года китайское правительство отозвало лицензию Indievent, издателя Devotion в Китае. Некоторое время спустя Red Candle Games опубликовали заявление о том, что они не собираются перевыпускать Devotion в ближайшем времени, дабы «избежать ненужных заблуждений». Тем не менее, разработчики отметили, что готовы пересмотреть это решение, если общество будет готово рационально пересмотреть их игру.

См. также 
 Detention

Примечания

Ссылки 
 

Survival horror
Игры только для Windows
Компьютерные игры 2019 года
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Steam-игры
Игры Steam Greenlight
Игры на движке Unity
Компьютерные игры, разработанные в Китайской Республике